Stepowe (ukrainisch ; die russische Entsprechung lautet meistens Stepowoje []) heißen folgende Orte in der Ukraine:

Autonome Republik Krim:
Stepowe (Saky), Dorf im Rajon Saky
Stepowe (Feodossija), Dorf im Stadtkreis von Feodossija

Oblast Charkiw:
Stepowe (Isjum), Dorf im Rajon Isjum
Stepowe (Isjum, Borowa), Dorf im Rajon Isjum, Siedlungsgemeinde Borowa
Stepowe (Blysnjuky), Dorf im Rajon Blysnjuky
Stepowe (Losowa), Dorf im Rajon Losowa
Stepowe (Tschuhujiw), Dorf im Rajon Tschuhujiw
Stepowe (Krasnohrad), Siedlung im Rajon Krasnohrad
Stepowe (Krasnokutsk), Siedlung im Rajon Krasnokutsk

Oblast Cherson:
Stepowe (Beryslaw), Dorf im Rajon Beryslaw

Oblast Dnipropetrowsk:
Stepowe (Dnipro, nördlich), Dorf im Rajon Dnipro, Landratsgemeinde Stepowe
Stepowe (Dnipro, südlich) im Rajon Dnipro, Landratsgemeinde Stepowe
Stepowe (Kriwyj Rih), Dorf im Rajon Kriwyj Rih
Stepowe (Meschowa), Dorf im Rajon Meschowa
Stepowe (Nikopol), Dorf im Rajon Nikopol
Stepowe (Pokrowske), Dorf im Rajon Pokrowske
Stepowe (Pjatychatky), Dorf im Rajon Pjatychatky
Stepowe (Sofijiwka), Dorf im Rajon Sofijiwka
Stepowe (Schyroke), Dorf im Rajon Schyroke
Stepowe (Synelnykowe), Siedlung im Rajon Synelnykowe

Oblast Donezk:
Stepowe (Pokrowsk), Siedlung im Rajon Jassynuwata

Oblast Kiew:
Stepowe (Tetijiw), Dorf im Rajon Tetijiw
 Stepowe (Fastiw), Siedlung im Rajon Fastiw

Oblast Kirowohrad:
Stepowe (Kropywnyzkyj), Dorf im Rajon Kropywnyzkyj
Stepowe (Nowoukrajinka), Dorf im Rajon Nowoukrajinka

Oblast Luhansk:
Stepowe (Antrazyt), Dorf im Stadtkreis von Antrazyt
Stepowe (Antrazyt), Siedlung im Rajon Antrazyt
Stepowe (Starobilsk, Bilowodsk), Dorf im Rajon Starobilsk, Siedlungsgemeinde Bilowodsk
Stepowe (Slowjanoserbsk), Dorf im Rajon Slowjanoserbsk
Stepowe (Schtschastja), Siedlung im Rajon Schtschastja
Stepowe (Starobilsk), Siedlung im Rajon Starobilsk

Oblast Mykolajiw:
Stepowe (Mykolajiw), Dorf im Rajon Mykolajiw (Mykolajiw)
Stepowe (Nowyj Buh), Dorf im Rajon Nowyj Buh
Stepowe (Perwomajsk), Dorf im Rajon Perwomajsk
Stepowe (Snihuriwka), Siedlung im Rajon Snihuriwka
Stepowe (Witowka), Dorf im Rajon Witowka
Stepowe (Wosnessensk), Dorf im Rajon Wosnessensk

Oblast Odessa:
Stepowe (Lyman), Siedlung im Rajon Lyman
Stepowe (Rosdilna), Dorf im Rajon Rosdilna

Oblast Poltawa:
Stepowe (Hadjatsch), Dorf im Rajon Hadjatsch
Stepowe (Kobeljaky), Dorf im Rajon Kobeljaky
Stepowe (Hlobyne), Siedlung im Rajon Hlobyne

Oblast Saporischschja:
Stepowe (Melitopol), Dorf im Rajon Melitopol
Stepowe (Polohy), Dorf im Rajon Polohy
Stepowe (Berdjansk), Dorf im Rajon Berdjansk
Stepowe (Wassyliwka, Rosdol), Dorf im Rajon Wassyliwka, Landgemeinde Rosdol (bis 2016 Komsomolske)
Stepowe (Wassyliwka, Stepnohirsk), Dorf im Rajon Wassyliwka, Siedlungsgemeinde Stepnohirsk
Stepowe (Wassyliwka, Wodjane), Dorf im Rajon Wassyliwka, Landgemeinde Wodjane

Oblast Schytomyr:
Stepowe (Swjahel), Dorf im Rajon Swjahel

Oblast Sumy:
Stepowe (Lebedyn), Dorf im Rajon Lebedyn

Oblast Ternopil:
Stepowe (Pidhajzi), Dorf im Rajon Pidhajzi

Oblast Tscherkassy:
Stepowe (Tschornobaj), Dorf im Rajon Tschornobaj

Oblast Tschernihiw:
Stepowe (Nossiwka), Dorf im Rajon Nossiwka
Stepowe (Talalajiwka), Dorf im Rajon Talalajiwka

Oblast Winnyzja:
Stepowe (Hajssyn), Dorf im Rajon Hajssyn
 Stepowe (Oratiw), Siedlung im Rajon Oratiw

Stepowe hießen folgende umbenannte/eingemeindete Orte in der Ukraine:
 Stepowe in der Autonomen Republik Krim, Rajon Tschornomorske; aufgelöst
 Stepowe in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Solone; aufgelöst
 Stepowe in der Oblast Kiew, Rajon Jahotyn; 1992 aufgelöst
 Stepowe in der Oblast Luhansk, Rajon Markiwka; aufgelöst
 Stepowe in der Oblast Mykolajiw, Rajon Snihuriwka; aufgelöst
 Stepowe in der Oblast Odessa, Rajon Ananjiw; eingemeindet nach Bajbusiwka/Байбузівка
 Stepowe in der Oblast Charkiw, Rajon Borowa; aufgelöst